Goudelancourt  ist der Name folgender französischer Gemeinden im Département Aisne:
 Goudelancourt-lès-Pierrepont
 Goudelancourt-lès-Berrieux